Onderdistrict in Indonesië
 Wedung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wedung (plaats), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java